Michael Ward (acteur)
 Michael Ward (économiste)
 Michael Ward (musicien)
 Michael Ward (1925-2005) : médecin et alpiniste britannique